Кароли́на Плишкова (официально после замужества — Грдличкова, ; ; ) — чешская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; финалистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2016, Уимблдон-2021); победительница 21 турнира WTA (из них 16 в одиночном разряде); трёхкратная обладательница Кубка Федерации (2015-16, 2018) в составе национальной сборной Чехии; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2010).

Общая информация 
Каролина — одна из двух дочерей Радека Плишка и Мартины Плишковой; её сестру-близнеца зовут Кристина.

Обе сестры профессионально играют в теннис, Каролина впервые пришла на корт в четыре года. Ныне чешка тренируется в одном из пражских теннисных клубов.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

В мае 2007 года в возрасте 15 лет Каролина дебютировала WTA-туре, сыграв на домашнем для себя турнире в Праге. В апреле 2008 года она одерживает первую победу на турнире ITF. В конце того же месяца Плишкова вновь сыграла на турнире в Праге и смогла обыграть Алисию Молик и Кайю Канепи, дойдя до четвертьфинала, где она проигрывает Виктории Азаренко. За 2009 год чешская теннисистка смогла выиграть два титула на 25-тысячниках ITF. В январе 2010 года выигрывает одиночные юниорские соревнования Открытого чемпионата Австралии. В том сезоне она смогла выиграть ещё один 25-тысячник ITF и один турнир с призовым фондом 50 000 долларов. В 2011 года она побеждает на двух 25-тысячниках в одиночном и двух в парном совместно с сестрой-близнецом Кристиной. Также чешки в августе того года смогли выиграть парный трофей на 100-тысячнике в Ванкувере.

За 2012 год Плишкова выиграла два одиночных и три парных 25-тысячника ITF. В мае того года она впервые сыграла в основной сетке турнира серии Большого шлема, пройдя квалификационный отбор Открытого чемпионата Франции. В первом раунде 20-летней чешке досталась в соперницы восьмая ракетка мира на тот момент Марион Бартоли. Более именитая француженка выиграла со счётом 6-3, 6-3. Также через три раунда квалификации Каролина пробилась на Уимблдонский турнир, где в первом раунде уступает Слоан Стивенс.

На Открытом чемпионате Австралии 2013 года Каролина выбывает в первом же раунде. В начале марта чешка смогла выиграть первый титул WTA. Происходит это на турнире в Куала-Лумпуре, где в финале она обыгрывает Бетани Маттек-Сандс 1-6, 7-5, 6-3. После этого успеха Плишкова входит в топ-100 мировой женской классификации. В апреле на турнире в Катовице она дошла до 1/4 финала. На Открытом чемпионате Франции проигрывает в первом раунде, а на Уимблдонском турнире на старте переигрывает 16-ю в мире Надежду Петрову и проходит в стадию второго раунда. На Открытом чемпионате США Плишкова вновь проиграла в первом раунде. В сентябре она выиграла 50-тысячник ITF в Китае, а в октябре в паре с сестрой Кристиной выиграл турнир WTA в Линце.

2014—2015 (победа в Кубке Федерации и дебют в топ-10) 

На Австралийском чемпионате 2014 года Плишкова выходит во второй раунд. После него попадает в финал на турнире в Паттайе, но уступает в борьбе за титул Екатерине Макаровой 3-6, 6-7(7). В апреле она выходит в четвертьфинал в Монтеррее и полуфинал в Куала-Лумпуре. В мае Каролина вышла ещё в один четвертьфинал в Праге, а на турнире в Нюрнберге смогла выйти в финал и обыграть в четвертьфинале теннисистку из топ-10 — Анжелику Кербер (7-6(5), 6-4). В финале она уступает представительнице Канады Эжени Бушар. В парном розыгрыше турнира в Нюрнберге она выиграла главный приз, выступая в альянсе с Михаэллой Крайчек. На Открытом чемпионате Франции чешка во втором раунде проиграла № 3 в мире Агнешке Радваньской. На Уимблдонском турнире на той же стадии она проигрывает Сабине Лисицки.

В июле 2014 года на турнире в Бадгастайне она вышла в четвертьфинал, а в парных соревнованиях в дуэте с сестрой Кристиной завоевала главный трофей. Через неделю на турнире в Стамбуле она вновь попадает в 1/4 финала. На Открытом чемпионате США в матче второго раунда Каролине удаётся переиграть 9-ю ракетку мира Ану Иванович и впервые пройти в третий раунд турнира Большого шлема. В сентябре на турнире в Гонконге Плишкова добирается до обоих финалов. В одиночном разряде она уступила в решающем матче первой сеяной на турнире Сабине Лисицки, а в парном совместно с сестрой смогла завоевать титул. Через неделю ей покорился главный трофей турнира в Сеуле. В финале была обыграна Варвара Лепченко со счётом 6-3, 6-7(5), 6-2. Ещё один титул она выиграла в октябре, обыграв в финале турнира в Линце Камилу Джорджи. По итогам 2014 года она заняла 24-е место в мировом рейтинге.

В январе 2015 года Плишкова выходит в финал турнира в Сиднее, обыграв среди прочих 9-ю ракетку мира Анжелику Кербер. В решающем матче она уступила соотечественнице Петре Квитовой на двух тай-брейках. На Австралийском чемпионате Каролина впервые попала в третий раунд, где проиграла россиянке Екатерине Макаровой. В феврале Плишкова сыграла первые матчи за Сборную Чехии в розыгрыше Кубка Федерации. В том же месяце она вышла в 1/2 финала турнира в Антверпене, а затем впервые в карьере дошла до финала на турнире серии Премьер 5. Произошло это в Дубае, где для достижения успеха она обыграла Анастасию Павлюченкову, Барбору Стрыцову, Ану Иванович, Луцию Шафаржову и Гарбинье Мугурусу. В итоговом матче того турнира ей противостояла первый номер посева Симона Халеп, которая смогла обыграть Плишкову 6-4, 7-6(4). Февральские результаты позволили чешке попасть в топ-20 женской классификации. На мартовских супертурнирах в Индиан-Уэллсе и Майами она выходит в четвёртый раунд и четвертьфинал. В первых числах мая, обыграв соотечественницу Луцию Градецкую 4-6, 7-5, 6-3 в финале турнира в Праге, Плишкова завоевала четвёртый в своей карьере одиночный титул WTA.

На Ролан Гаррос 2015 года во втором раунде Каролина неожиданно проиграла 100-й в мире Кристине-Андрее Миту. В июне на травяном турнире в Бирмингеме она выходит в финал, обыграв на пути к нему 9-ю в мире Карлу Суарес Наварро (в 1/4 финала). В борьбе за главный приз она проиграла ещё одной представительнице топ-10 Анжелике Кербер. На главном турнире сезона на траве — Уимблдоне Плишкова во втором раунде проиграла Коко Вандевеге. Перейдя в августе на хард, чешка выходит в финал турнира в Стэнфорде, но опять проигрывает в решающем матче Анжелике Кербер. Несмотря на поражение, Плишкова, благодаря набранным рейтинговым очкам, впервые в карьере попала в первую десятку, заняв 8-е место. В преддверии Открытого чемпионата США вышла в 1/4 финала турнира в Нью-Хейвене. На последнем в сезоне турнире Большого шлема Каролина уже в первом раунде проиграла теннисистке из второй сотни — Анне Татишвили.

В сентябре 2015 года, сначала в Токио, а затем в Ухане, Плишкова выходит в четвертьфинал. В октябре на турнире в Тяньцзине она проходит в полуфинал. В концовке сезона ей удаётся выйти в финал турнира Трофей элиты WTA, где Плишкова уступила Винус Уильямс, а затем внести весомый вклад в общую победу сборной Чехии над Россией в розыгрыше Кубка Федерации. Каролина смогла выиграть одну из двух одиночных встреч, а совместно со Стрыцовой победила ещё и в парной, и, таким образом, финал завершился общей победой чешских теннисисток со счётом 3-2. Успешный для себя сезон Плишкова завершает в одном шаге от первой десятки, заняв 11-ю строчку рейтинга.

2016—2017 (финал в США и № 1 в мире) 

В январе 2016 года Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее. На Открытом чемпионате Австралии-2016 она прошла в третий раунд, где проиграла второй год подряд Екатерине Макаровой. В парном розыгрыше она смогла впервые выйти в полуфинал турнира Большого шлема, выступив в дуэте с Юлией Гёргес. В феврале Каролина помогла сборной Чехии обыграть в 1/4 финала Кубка Федерации команду Румынии. Плишкова выиграла все свои матчи (два в одиночках и один в парах), обыграв, в том числе, № 3 в мире Симону Халеп.

В марте на турнире высшей категории Премьер в Индиан-Уэллсе Каролина вышла в полуфинал, где проиграла Виктории Азаренко. В парном розыгрыше она сумела дойти до финала в альянсе с Юлией Гёргес. В апреле Плишкова поучаствовала в победе Чехии над Швейцарией в полуфинале Кубка Федерации. Перейдя  на грунт, она вышла в 1/4 финала в Штутгарте, а затем в 1/2 финала в Праге.

В июне на травяном турнире в Ноттингеме чешская теннисистка завоевала свой пятый одиночный титул в основном туре. В финале она переиграла американку Алисон Риск — 7-6(8), 7-5. На следующем турнире в Бирмингеме Каролина также взяла пятый титул WTA, но уже в парном разряде, разделив свой успех с Барборой Стрыцовой. Перед Уимблдоном она смогла сыграть ещё в одиночном финале в Истборне, где проиграла Доминике Цибулковой — 5-7, 3-6. На Уимблдонском турнире она лучше всего сыграла в парах, доиграв до полуфинала в альянсе с Гёргес (в одиночках выбыла во втором раунде).

В августе Плишкова набрала хорошую форму и выдала серию из 10 побед подряд. Она смогла стать победительницей турнира серии Премьер 5 в Цинциннати. На пути к титулу Каролина обыграла сразу трёх представительниц топ-10: в 1/4 финала Светлану Кузнецову, в 1/2 Гарбинью Мугурусу, а в финале со счётом 6-3, 6-1 вторую ракетку мира Анжелику Кербер. Далее последовало великолепное выступление на Открытом чемпионате США. Плишкова смогла выйти в свой первый финал на Большом шлеме, обыграв для этого в полуфинале лидера мирового рейтинга Серену Уильямс. В финале она не смогла добиться победы над Анжеликой Кербер. Плишкова стала первой чешской теннисисткой в финале одиночных соревнований в США с 1993 года. Этот результат позволил Каролине подняться на 6-ю строчку мирового рейтинга.

Осенью результаты Плишковой были скромнее, лучшим турниром на пути к Итоговому турниру стал выход в третий раунд на Премьер-турнире в Пекине, где Каролина проиграла британке Йоханне Конта. В конце октября она приняла участие в Итоговом турнире WTA в Сингапуре. На групповом этапе — два поражения (от Кузнецовой и Радваньской) и одна победа над Гарбиньей Мугурусой (6-2, 6-7, 7-5). В результате — Каролина не вышла в полуфинал. По итогам сезона она заняла 6-е место рейтинга, а в парном рейтинге достигла наивысшей для себя 11-й позиции. В самом конце сезона Плишкова сыграла в финале Кубка Федерации против сборной Франции. На грунте она победила Кристину Младенович в затяжном и трудном матче (6-3, 4-6, 16-14) и проиграла Каролине Гарсии в трех сетах. В решающей парной встрече в дуэте со Стрыцовой она смогла переиграть этих же соперниц в другой паре со счётом 7-5, 7-5, что позволило Чехии стать обладателем Кубка в 10-й раз и 3-й подряд.

Сезон 2017 года Каролина Плишкова начала чрезвычайно успешно. На 19 февраля у неё было 15 побед при одном поражении. На первом для себя турнире в Брисбене она завоевала главный приз, по пути обыграв таких сильных соперниц как Элина Свитолина, Роберта Винчи и Юлия Путинцева. Плишкова завоевала титул, уверенно обыграв в финале Ализе Корне из Франции — 6-0, 6-3. На Открытом чемпионате Австралии она впервые дошла до 1/4 финала, обыграв в том числе Елену Остапенко и Дарью Гаврилову. В борьбе за полуфинал хорватка Мирьяна Лучич-Барони нанесла поражение чешке — 4-6, 6-3, 4-6. Успехи Каролины в январе подняли её в рейтинге WTA с шестого до третьего места, на тот момент она уступала лишь Серене Уильямс и Анжелике Кербер.

В феврале после выступления в Австралии Каролина помогла сборной Чехии против сборной Испании в 1/4 Кубка Федерации — две победы и обе в двух сетах, включая победу над Гарбиньей Мугурусой — 6-2, 6-2. Победная серия Плишковой продолжилась на Премьер-турнире в Дохе. Плишкова вышла в финал, победив по пути трёх теннисисток, включая Гарсию из Франции и № 3 в мире Цибулкову (словачку — в трёх сетах). В финале чешка победила Каролину Возняцки из Дании, которой ранее три раза проиграла. Счёт — 6-3, 6-4. Это восьмой титул WTA в карьере Каролины и уже второй премьер-титул за полтора месяца в 2017 году. Каролина к концу февраля заняла второе место в Чемпионской гонке WTA за 2017 год, потеснив на третье место Винус Уильямс из США и уступая лишь Серене Уильямс.

В марте Плишкова хорошо сыграла на супер турнире в Индиан-Уэллсе, пройдя в полуфинал. По пути она одержала четыре победы, в том числе — над чемпионкой Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Моникой Пуиг и испанкой Гарбин Мугурусой. Россиянка Светлана Кузнецова в 1/2 финала победила чешку в двух тай-брейках 6-7(5), 6-7(2). На следующем турнире высшей категории в Майами Плишкова также смогла выйти в полуфинал. Были побеждены Мэдисон Бренгл, Юлия Путинцева, Барбора Стрыцова и Мирьяна Лючич-Барони. Каролина Возняцки из Дании остановила победную серию Плишковой в 1/2 финала.

Грунтовую часть сезона Плишкова начала с четвертьфинала в Штутгарте. На 1 мая она продолжила лидировать в Чемпионской гонке WTA, опережая Возняцки и британку Контуи занимая 3-е место в общем рейтинге. В мае она следующий раз достигла четвертьфинала на турнире серии Премьер 5 в Риме. На Открытом чемпионате Франции Каролина впервые смогла пройти в полуфинал, в котором не смогла совладать с Халеп. В июне она выиграла турнир на траве в Истборне, обыграв двух теннисисток из топ-10 (в 1/4 финала Светлану Кузнецову и в финале Каролину Возняцки). После триумфа в Истборне 3 июля Каролина Плишкова вернула себе лидерство в Чемпионской гонке-2017. На Уимблдоне чешка выступила неудачно, выбыв во втором раунде, однако потери рейтинговых очков у конкуренток позволили Плишковой впервые стать первой ракеткой мира. Она стала первой теннисисткой, выступающей под флагом Чехии (Мартина Навратилова, которая родом из Чехословакии возглавила рейтинг в 1978 году, выступая под флагом США). Также она стала шестой из 23-х первых ракеток мира на тот момент, кто поднялся на первую строчку, не имея победы на турнирах Большого шлема.

В ранге первой ракетки мира Плишкова смогла выйти в четвертьфинал в Торонто, полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал Открытого чемпионата США. После выступления в Нью-Йорке она уступила первое место рейтинга, пробыв на вершине 8 недель. Осенью чешская теннисистка достигла четвертьфиналов в Токио и Ухане. На Итоговом турнире она смогла выйти в полуфинал, выиграв два из трёх матчей в своей группе. Однако в борьбе за решающий матч Каролина проиграла Возняцки. По итогам сезона 2017 года она заняла 4-е место рейтинга.

2018—2020 (полуфинал в Австралии и титул в Риме) 
Сезон 2018 года Плишкова начала с выхода в полуфинал в Брисбене, в котором проиграла Элине Свитолиной. На первом в году «Большом шлеме» Каролина вновь, как и в 2017 году, дошла до четвертьфинала, где уступила Симоне Халеп из Румынии. Это повторение лучшего результата на кортах Мельбурна. В середине февраля на турнире в Дубае, чешская спортсменка сумела дойти до четвертьфинала.

В марте на крупном турнире в Индиан-Уэллсе Плишкова вышла в четвертьфинал, в котором проиграла Наоми Осаке. На следующем подобном турнире в Майами она также вышла в 1/4 финала, где уступила уже Виктории Азаренко. В апреле, обыграв Анжелику Кербер, она помогла Чехии выйти в финал Кубка Федерации. Затем Плишкова выиграла первый в сезоне турнир, обыграв в финале в Штутгарте американку Коко Вандевеге — 7-6(2), 6-4. В мае на турнире высшей категории Премьер в Мадриде Плишкова обыграла в третьем раунде Слоан Стивенс (№ 9 в мире), а затем в четвертьфинале выбила первую ракетку мира Симону Халеп — 6-4, 6-3, пройдя в полуфинал. На Ролан Гаррос она проиграла в третьем раунде.

В июне Плишкова вышла в четвертьфинал в Истборне, а на Уимблдонском турнире впервые сыграла на стадии четвёртого раунда. На Открытом чемпионате США она доиграла до четвертьфинала, проиграв в нём Серене Уильямс. В сентябре Каролина смогла взять второй титул в сезоне, став победительницей турнира в Токио. В решающем матче она смогла переиграть № 7 в мире Наоми Осаку со счётом 6-4, 6-4. В октябре Плишкова сыграла в финале турнира Тяньцзине, в котором упустила победу, проиграв Каролин Гарсии — 6-7(7), 3-6. Попав по результатам сезона на Итоговый турнир Плишкова в своей группе обыграла Возняцки и Квитову и вышла в полуфинал со второго места в группе, пропустив на первое Свитолину. В 1/2 финала чешка не справилась с американкой Слоан Стивенс. Итоговым местом в рейтинге 2018 года стало 8-е место.

На первой январской неделе сезона 2019 года Плишкова сумела завоевать трофей в Брисбене, где она побеждала в 2017 году. В решающем матче, в трёх сетах, она обыграла украинскую теннисистку Лесю Цуренко. 23 января в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Каролина Плишкова обыграла Серену Уильямс, отыгравшись со счёта 1:5 в решающем сете при том, что соперница имела 4 матчбола. Уже на следующий день в полуфинале Каролина уступила японской теннисистке Наоми Осака. Это был первый полуфинал чешки н Большом шлеме в Австралии и после турнира она смогла вернуться в топ-5 женского рейтинга. В феврале на турнире в Дубае она доиграла до четвертьфинала, где проиграла Се Шувэй. В марте на престижном турнире в Индиа-Уэллсе она так же дошла до четвертьфинала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич. Следующий турнир высшей категории Премьер в Майами принёс Каролине выход в финал, в который она попала после выигрыша в полуфинале у третьей ракетки мира Симоны Халеп (7-5, 6-1). В финале 30 марта она сыграла против австралийки Эшли Барти, но проиграла ей со счётом 6-7(1), 3-6. 

Главным результатом в грунтовой части сезона стала победа Плишковой на турнире серии Премьер 5 в Риме. Она прекрасно смогла провести турнир, одержав пять побед и обыграв в финале британку Йоханну Конту — 6-3, 6-4. Победа в Риме принесла Плишковой отличный взлёт в рейтинге. С седьмого места она разом поднялась на второе место в мире, но после третьего раунда на Ролан Гаррос стала третей. Следующий титул Каролина выиграла в июне на траве в Истборне, переиграв в решающих раундах № 4 в мире Кики Бертенс (6-1, 6-2) и № 5 Анжелику Кербер (6-1, 6-4). На Уимблдоне она второй год подряд доиграла до четвёртого раунда.

В августе на связке турниров Премьер 5 в Торонто и Цинциннати Плишкова доиграла до четвертьфинала. На Открытом чемпионате США 2019 года она проиграла в четвёртом раунде британке Йоханне Конта в трёх сетах. С сентября Плишкова вновь поднялась на второе место в мире. В этом статусе она выиграла турнир в Чжэнчжоу, взяв в финале реванш за поражение на Ролан Гаррос у Петры Мартич (6-3, 6-2). Эта победа стала 15-й в карьере теннисистки на одиночных турнирах WTA. На Итоговом турнире Каролина в своей группе обыграла Симону Халеп и на отказе соперницы от продолжения встречи Бьянку Андрееску, а проиграла Элине Свитолиной. Третий год подряд чешская теннисистка вышла в полуфинал, где на этот раз в ранге второй ракетки мира попала на первую — Эшли Барти, проиграв австралийке в трёх сетах. По итогам сезона Плишкова смогла сохранить вторую строчку.

2020 год Плишкова начала с победы на турнире в Брисбене, где она первенствовала в третий раз в карьере и второй раз подряд. В финале она встречалась с американкой Мэдисон Киз и переиграла её в трёх сетах (6-4, 4-6, 7-5). На Австралийском чемпионате она оступилась в третьем раунде, потерпев поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой. В феврале она максимум смогла выйти в четвертьфинал в Дубае и третий раунд в Дохе. После возобновления сезона, в августе она выступила на Открытом чемпионате США, но проиграла там уже во втором раунде.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам 

По данным официального сайта WTA.

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (32)

Победы (16) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (3)

Победы (3)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 14 ноября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

История личных встреч

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт сестёр Плишковых
 https://www.instagram.com/karolinapliskova/

 
 
 

Теннисисты Чехии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Обладатели Кубка Федерации по теннису